A J-League de 2013 foi a 21º edição da liga de futebol japonesa profissional J-League. Foi iniciada em março e com término em 7 dezembro de 2013.

O campeonato teve 16 clubes. O Sanfrecce Hiroshima foi o campeão, sendo o vice Yokohama F. Marinos.

Classificação Final 
 atualizado em 8 de novembro de 2013

Ligações externas 
Sítio oficial 

Campeonato Japonês de Futebol
2013 no futebol
Desporto no Japão em 2013